Анатолий Логинов:
 Логинов, Анатолий Анатольевич (род. 1957) — российский писатель-фантаст.
 Логинов, Анатолий Сергеевич (1924—2000) — терапевт, академик АМН СССР.
 Логинов, Анатолий Фёдорович (1923—2008) — генерал-майор, Герой Советского Союза.